Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу 2008 года между сборными Нидерландов и России состоялся 21 июня 2008 года на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в швейцарском Базеле и завершился победой сборной России под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка в дополнительное время со счётом 3:1. Судила матч словацкая бригада арбитров под руководством Любоша Михеля. Игроком матча был признан россиянин Андрей Аршавин.

Сборная Нидерландов была фаворитом матча по мнению большинства болельщиков, специалистов и букмекеров. Сборная России впервые в своей новейшей истории играла в плей-офф чемпионатов мира или Европы. Выход российской команды в полуфинал был отмечен массовыми гуляньями в России и других странах мира. Этот матч считается одной из лучших игр сборной России. Матч выдался весьма зрелищным — за 120 минут команды нанесли по воротам друг друга более 50 ударов. Для Марко ван Бастена этот матч стал последним в должности главного тренера сборной Нидерландов — после чемпионата Европы он возглавил амстердамский «Аякс».

Путь к четвертьфиналу

Нидерланды 

Сборная Нидерландов по итогам жеребьёвки попала в группу C вместе с чемпионами мира сборной Италии, вице-чемпионами сборной Франции и сборной Румынии. Именно эта группа считалась сильнейшей на турнире и называлась «группой смерти». Букмекерами голландцы назывались «теневым» фаворитом, одной из команд, способных побороться за чемпионство, но главным претендентом не являясь.

Первый матч голландцы играли со сборной Италии. Матч завершился разгромной победой будущего соперника россиян со счётом 3:0. Голы у голландцев забивали Руд ван Нистелрой, Уэсли Снейдер и Джованни ван Бронкхорст.

В прошедшем 13 июня матче с французами наставник «оранжевых» Марко ван Бастен не стал менять победный состав, и на поле у голландцев вышли те же футболисты, что и в матче с Италией. Итог матча показал, что тренер не прогадал — сборная Нидерландов показала сильную игру, добившись, как и в прошлом матче, разгромной победы, на этот раз со счётом 4:1. По ходу матча французы владели преимуществом, но голландцы уверенно действовали на контратаках. Хороший матч провёл Эдвин ван дер Сар, отбивший несколько опасных ударов. Обыграв двух финалистов чемпионата мира с общим счётом 7:1, голландцы набрали 6 очков и обеспечили себе выход в плей-офф.

В последнем третьем матче сборная Нидерландов играла с румынской командой. «Оранжевые» обеспечили себе выход в следующий раунд, и ван Бастен мог позволить лидерам команды отдохнуть, выпустив дублирующий состав, который всё равно оказался сильней сборной Румынии. Во втором тайме по мячу забили ван Перси и Хюнтелар. В итоге голландцы заняли первое место в группе, завершив групповой этап со 100-процентным результатом, набрав 9 очков в 3 матчах.

Россия 

В квартет D вместе с россиянами попали сборные Испании, Швеции и триумфаторы предыдущего чемпионата сборная Греции. Испанцы являлись главными фаворитами группы, шансы трёх других команд оценивались примерно одинаково, букмекерские конторы относили их к середнякам первенства (интересно, что шведы и испанцы вышли на чемпионат Европы из одной отборочной группы, где в итоге сильнее были испанцы, а в личных встречах команды обменялись домашними победами).

10 июня сборная России провела свой первый матч на турнире, итогом которого стало разгромное поражение россиян со счётом 1:4. Единственный мяч в ворота испанцев при счёте 0:3 забил Роман Павлюченко.

Следующий матч россияне проводили со сборной Греции. Судьбу поединка решил точный удар Константина Зырянова на 33-й минуте после паса Сергея Семака через себя, обеспечивший России минимальную победу 1:0. Греки тем самым потеряли шансы на выход из группы, а россияне сравнялись по очкам со сборной Швеции, и судьбу второй путёвки в плей-офф (первую обеспечила себе Испания) должен был решить очный поединок этих команд.

Матч России и Швеции в Инсбруке состоялся 18 июня и завершился победой россиян со счётом 2:0. Лидеры шведов Златан Ибрагимович, Фредрик Юнгберг, Хенрик Ларссон ни разу не сумели поразить ворота Игоря Акинфеева, хотя имели ряд хороших возможностей (в первом тайме после удара головой Ларссона мяч попал в перекладину). Большую роль в успехе российской сборной сыграл отбывший двухматчевую дисквалификацию за удаление в последнем отборочном матче против Андорры Андрей Аршавин, забивший второй гол и признанный лучшим игроком матча. Первый гол был забит Романом Павлюченко с передачи Анюкова (Павлюченко также попал в перекладину в первом тайме). Победа над шведами позволила сборной России обеспечить себе второе место в группе и впервые за 20 лет выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Предматчевый расклад

История встреч 
Сборные Нидерландов и России встречались во второй раз в своей истории. Первая игра прошла 7 февраля 2007 года в Амстердаме и завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:1 (Бабел, Снейдер, Матейсен, ван дер Варт (пен.) — Быстров). Все голы в том товарищеском матче были забиты во втором тайме начиная с 68-й минуты.

Сборная СССР, преемницей которой стала сборная России, встречалась с командой Нидерландов шесть раз. В этих шести матчах трижды побеждали «оранжевые», две победы было на счету советской команды, и один раз команды сыграли вничью. Наиболее памятными стали две встречи Нидерландов и СССР в рамках чемпионата Европы 1988 года в ФРГ. В первом матче группового турнира, прошедшем 12 июня в Кёльне, сборная СССР победила со счётом 1:0 благодаря точному удару на 53-й минуте, нанесённому с левого фланга Василием Рацем. Обе команды затем вышли из группы, преодолели стадию полуфинала, и 25 июня сошлись в финальном матче на мюнхенском Олимпийском стадионе. В первом тайме на 35-й минуте счёт ударом головой открыл Рууд Гуллит. Во втором тайме на 55-й минуте свой знаменитый мяч забил Марко ван Бастен — форвард с лёта нанёс навесной удар с правого угла вратарской в дальний верхний угол через руки Рината Дасаева (на официальном сайте Евро-2008 болельщики выбрали этот гол лучшим из забитых с лёта в истории чемпионатов Европы). На 73-й минуте Ханс ван Брёкелен отразил пенальти, пробитый советским нападающим Игорем Белановым. Голландцы выиграли 2:0 и впервые в истории стали чемпионами Европы. Этот титул остаётся единственным для команды Нидерландов на чемпионатах мира и Европы.

На следующем чемпионате Европы 1992 года в Швеции сборная СНГ, пришедшая на смену команде СССР, вновь оказалась в одной группе с голландцами. В первом матче команда СНГ сыграла вничью 1:1 с действующими чемпионами мира немцами, и 15 июня 1992 года в Гётеборге встретилась с командой Ринуса Михелса. Матч запомнился тем, что 22-летний Виктор Онопко практически «выключил» из игры знаменитого капитана сборной Нидерландов Рууда Гуллита, который был заменён на 71-й минуте. Матч закончился нулевой ничьей, а следующий раз команды встретились лишь через 15 лет в товарищеском матче в Амстердаме.

Болельщики 

По разным данным, в 170-тысячный Базель приехали 100—180 тысяч болельщиков сборной Нидерландов, около четверти из них попало на стадион. Остальные наблюдали за матчем в специальных фан-зонах, где были установлены большие мониторы, транслировавшие матч в прямом эфире. Голландские болельщики, как правило, были одеты в оранжевые футболки, и Базель, по словам очевидцев, был похож на «оранжевое море».

Россиян в Базеле было значительно меньше — около 5—6 тысяч. Это объяснялось тем, что большинство болельщиков сборной России имело «пакет» билетов только на матчи группового этапа, проходившие в Австрии, а затем планировало вернуться домой, так как сроки шенгенских виз (в том числе специальных виз «Евро 2008», по которым можно было посещать и Австрию, и Швейцарию) истекали после окончания группового этапа; кроме того, «пакет» обычно включал гостиницу и обратный чартер на дату отъезда после окончания группового этапа без возможности переноса места и даты вылета. После неожиданного выхода сборной России в плей-офф многие решили не менять свои планы, даже несмотря на то, что власти Швейцарии оперативно решили вопрос с визой для россиян и разрешили въезд по просроченным визам на несколько дней при наличии билетов на матч с Нидерландами. В Москве швейцарское посольство оформляло визы россиянам за сутки и даже быстрее. Сложность состояла также в том, что билеты на четвертьфинальный матч в Австрии (где проживало большинство российских болельщиков) до матча можно было приобрести только в «Русском доме» в Зальцбурге. В день матча добравшиеся до Базеля болельщики также могли приобрести билеты при предъявлении российского паспорта в местной гостинице Ramada Le Plaza, где остановилась сборная России, приехавшая из австрийского Леоганга (все три матча группового этапа Россия играла в Австрии). Из российской квоты в 5800 билетов (по другим данным — 6500) около 1000 остались нераспроданными, что вызвало недовольство УЕФА, так как российская сторона ещё за несколько дней до матча сообщила УЕФА, что свободных билетов на матч у неё не осталось. В итоге даже на многих секторах стадиона, куда билеты продавались только по российским паспортам, преобладали болельщики сборной Нидерландов, некоторые из которых сумели приобрести билеты у россиян.

Состояние и шансы команд перед игрой 
Сборная Нидерландов являлась фаворитом матча. Авторитетная букмекерская контора William Hill оценила шансы россиян на победу в основное время коэффициентом 5 против 1,7 на победу Нидерландов (чем ниже коэффициент, тем вероятнее событие, по мнению букмекеров). На ничью в основное время можно было поставить с коэффициентом 4. На победу в чемпионате Европы у России перед игрой с Нидерландами по мнению той же конторы William Hill были самые низкие шансы из всех оставшихся к тому времени команд — 15 к 1. Коэффициент на победу голландцев на ЕВРО 2008 составлял 4,33, ниже (то есть их победа рассматривалась как наиболее вероятная) он был только у немцев. Согласно голосованию болельщиков на популярном интернет-портале Yahoo! Sports перед началом четвертьфинальных матчей 41 % из них считал Нидерланды главным фаворитом всего чемпионата Европы, сборные Германии и Португалии набрали по 15 %, россиянам же отдали предпочтение лишь 2 % проголосовавших.

Бывший голкипер сборной Нидерландов, чемпион Европы 1988 года Ханс ван Брёкелен заявил, что шансы России на выход в полуфинал — 35-40 %. Среди российских футболистов он выделил Жиркова, Семака, Зырянова и Аршавина. Известный итальянский тренер Арриго Сакки перед матчем сказал, что команда Хиддинка на чемпионате Европы напоминает ему сборную СССР конца 1980-х под руководством Валерия Лобановского. Сборная же Нидерландов под руководством ван Бастена напомнила Сакки «Милан» в те времена, когда он сам его возглавлял. Футболисты сборной Нидерландов Йорис Матейсен и Найджел де Йонг выразили полную уверенность в своей победе. В другом интервью Матейсен заявил, что не считает Голландию фаворитом в этом матче. Известный советский футболист Александр Бубнов перед началом матча рассматривал Голландию как главного фаворита всего чемпионата. Бывший советский и украинский футболист, вице-чемпион Европы 1988 года Олег Кузнецов заявил, что ожидает равной игры. Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин считал фаворитом матча Голландию, так как там «гораздо больше звёзд, которые в одиночку могут решить исход матча». Немецкая газета Bild писала, что никакой другой тренер не знает «оранжевых» столь хорошо, как Хиддинк, тренировавший сборную своей страны в 1995—1998 годах и выведший её в полуфинал ЧМ во Франции.

К плюсам голландцев относился более высокий класс их команды и более длительный отдых — россияне проводили матч со Швецией на день позже, чем голландцы — с румынами, к тому же в поединке с Румынией основные игроки команды ван Бастена не играли. В итоге получалось, что лидеры «оранжевых» отдыхали около недели, в то время как россияне — три дня. Голландцы, которых после двух разгромных побед над финалистами чемпионата мира стали называть главными фаворитами Евро, показывали зрелищную игру. «По моему мнению, наш соперник по четвертьфиналу — сильнейшая команда на турнире»,— заявил полузащитник сборной России Андрей Аршавин. За два дня до игры в семье защитника голландцев Халида Буларуза произошло несчастье — его жена при родах потеряла ребёнка. Несмотря на трагедию, Буларуз заявил, что примет участие в предстоящем матче.

Сборная России плохо начала чемпионат, но к концу группового этапа сумела найти свою игру. По мнению экспертов, россияне, самая молодая команда на турнире, должны были играть в быстрый футбол. Голландцы, несмотря на свою силу, являлись для них удобным соперником — играя в атакующий футбол, они уделяли не такое большое внимание обороне и могли позволить российской команде играть на контратаках. Главный тренер сборной России — голландец Гус Хиддинк, тренировавший в 1994—1998 годах сборную Нидерландов, перед матчем заявил, что «надеется стать очень большим предателем для Голландии». Он подтвердил также, что «оранжевые» — фаворит предстоящего матча. На послематчевой пресс-конференции Хиддинк рассказал, что после матча со Швецией россияне «провели лишь две восстановительные тренировки и несколько тактических занятий».

За несколько дней до игры на стадионе «Санкт-Якоб Парк» полностью заменили газон в связи с дождями и «особой» нагрузкой в предыдущих матчах. После тренировки за день до матча капитан сборной России Сергей Семак остался недоволен газоном.

Матч

Составы 
Хиддинк сделал только одно изменение в стартовом составе, по сравнению с матчем против шведов — на левом фланге Динияра Билялетдинова сменил Иван Саенко. В нападении у россиян играл Роман Павлюченко, которого поддерживал Андрей Аршавин. Связка центральных защитников Сергей Игнашевич — Денис Колодин, на флангах играли Жирков и Анюков. В центре поля действовали Семак, Зырянов и Семшов.

Ван Бастен вернул отдыхавших в матче с Румынией лидеров и выставил состав, идентичный разгромившему 13 июня сборную Франции. 4 защитника, 2 опорных полузащитника (де Йонг и Энгелар), на острие атаки — ван Нистелрой. Нападающего мадридского «Реала» поддерживали Уэсли Снейдер, Рафаэл ван дер Варт и Дирк Кёйт.

Голландцы выступали в оранжевых футболках, трусах и гетрах (форма — Nike), россияне — во всём белом (также Nike).

Отчёт о матче 

Матч начался 21 июня 2008 года в 20:45 по центральноевропейскому времени. Это был пятый матч чемпионата Европы, проводившийся на «Санкт-Якоб Парке», но и россияне, и нидерландцы играли здесь впервые. На матче присутствовало 38 374 болельщика. Сборная Нидерландов вышла на игру с траурными повязками в память о скончавшейся дочери Халида Буларуза. Температура воздуха — 28 °C, влажность — 48 %, ветер — 5 км/ч (по данным трансляции).

Подопечные Хиддинка завладели инициативой на старте поединка, и Жирков заставил вступить в игру голкипера Эдвина ван дер Сара уже на шестой минуте прицельным выстрелом со штрафного удара. Через две минуты Павлюченко бросил в прорыв по правому флангу Семшова, а сам побежал в штрафную замыкать подачу полузащитника сборной России и московского «Динамо», но не попал в цель, пробив головой. Нидерланды ответили «выстрелом» Снейдера на 19-й минуте, но под мяч бросился Игнашевич. Через семь минут из-за пределов штрафной с левой ноги Орландо Энгелар пробил рядом со штангой, а Ойер немного не успел подставить ногу.

На исходе получаса игры ван Нистелрой лишь на мгновение не успел на дальней штанге к подаче ван дер Варта со штрафного. В ответной контратаке Аршавин, получив передачу от Семака, из-под Ойера закручивал мяч в дальний угол, но ван дер Сар, вытянувшись в прыжке, сумел кончиками пальцев перевести мяч на угловой. После подачи от углового флажка мяч отскочил к Колодину, который мощно пробил с 30 метров, однако вратарь сборной Нидерландов снова оказался на высоте. Почувствовавший вкус к ударам Колодин тут же «выстрелил» с ещё более дальней дистанции — мяч «просвистел» над перекладиной. На другой половине поля ван Нистелрой ушёл от опеки защитников и пробил низом, но Игорь Акинфеев был начеку. В самом конце тайма неудачно сыграл Колодин, под давлением Кёйта отдавший мяч на ногу ван дер Варту, который бил с 20 метров, но Акинфеев отвёл угрозу.

Второй тайм начался с удара вышедшего на замену форварда лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Робина ван Перси, а затем Аршавин пробил со штрафного, после которого мяч пролетел в сантиметрах от дальней «девятки». На 56-й минуте россияне провели голевую комбинацию. Семак перехватил в центре поля неточную дальнюю передачу Ойера и отдал мяч Аршавину, который попытался обыграть Ойера, а затем отдал мяч на левый фланг Семаку, который одним касанием прострелил в штрафную, где набегавший Павлюченко на долю секунды опередил Йориса Матейсена и с ходу переправил мяч в сетку — 1:0. Тут же неплохой момент упустил Саенко, пробивший рядом со штангой. На 70-й минуте Анюков сыграл в «стенку» с Павлюченко и вышел один на один с ван дер Саром, но угол был острый, и голкипер парировал удар защитника питерского «Зенита» и сборной России. Вскоре ван Перси запустил мяч на трибуну с опасного штрафного, назначенного в 17 метрах от ворот.

Время уходило, а сборная России практически не подпускала соперников к штрафной. Ван Бастен выпустил защитника Джона Хейтингу и полузащитника Ибрагима Афеллая. Голландцы прибегли к дальним ударам — дважды к успеху был близок Снейдер, а один раз Акинфеев спас команду после удара ван дер Варта. На 77-й минуте после неудачного паса назад Матейсена мяч перехватил Павлюченко и пытался перебросить его через ван дер Сара, но голкипер сумел забрать мяч. Появившийся на поле Дмитрий Торбинский мог снять все вопросы по поводу исхода поединка, но не сумел как следует попасть по мячу с линии вратарской в борьбе с Матейсеном после опасного прострела Жиркова. Голландцы сумели отыграться за четыре минуты до конца. Подачу Снейдера со штрафного, назначенного за игру рукой Павлюченко на своей половине поля, чётко замкнул ван Нистелрой, выигравший верховую борьбу у Игнашевича — 1:1. А на второй добавленной минуте второго тайма Денис Колодин получил вторую жёлтую карточку от Любоша Михеля, которая тут же превратилась в красную. Россияне указали Михелю на помощника, сигнализировавшего о том, что мяч успел пересечь лицевую линию, и словацкий арбитр, посоветовавшись с помощником, отменил вторую жёлтую карточку Колодину. После матча УЕФА признала, что Михель правильно отменил карточку Колодину.

В первой дополнительной 15-минутке команда Хиддинка завладела преимуществом. На 96-й минуте Аршавин пробил выше ворот из выгодной позиции, а через минуту Павлюченко угодил в перекладину. Удар Торбинского с шести метров после отличного прохода Аршавина получился слишком слабым, после чего удар со штрафного Колодина вышел чуть неточным. В начале второго дополнительного тайма Джон Хейтинга толкнул в спину Жиркова в штрафной, но судья не назначил пенальти. Через две минуты Жирков прошёл до самой вратарской и от лицевой линии прострелил немного назад, где не успел замкнуть передачу Торбинский.

И всё же во втором добавленном тайме Торбинский с метра буквально «внёс» мяч в сетку ворот голландской команды, после того как Аршавин от центральной линии прошёл по левому флангу и в борьбе с Ойером исполнил навес на дальнюю штангу — 2:1. Через три минуты после гола Торбинского Анюков, с правого фланга вводя в игру мяч из-за боковой линии, вбросил его в штрафную голландцев, где мяч принял Аршавин, ушёл от Ойера, и с угла вратарской мощно пробил. Мяч задел ногу Хейтинги, немного изменил направление и залетел в ворота между ног ван дер Сара — 3:1. Попытки голландцев отыграться ни к чему не привели, а Россия не ослабляла натиск: на последних минутах в атаку пошёл Дмитрий Торбинский, которого смог остановить Найджел де Йонг, перехватив мяч. Но приблизительно через 30 секунд арбитр Любош Михел своим свистком объявил о завершении игры и победе России со счётом 3:1.

Впечатляющую поддержку футболистам сборной России оказали российские болельщики; даже несмотря на то, что их было в несколько раз меньше, чем голландских, они сумели «перекричать» поклонников «оранжевых». Корреспондент голландской газеты AD Sportwerer отметил, что «у вас (в России) болельщики больше любят футбол».

Несмотря на мирное настроение в городе, полиция Базеля всё же арестовала после матча 50 фанатов. Представитель полиции Базеля заявил, что большая часть арестов была проведена в результате стычек между болельщиками соперничавших сборных, были отмечены также «разборки» расстроенных голландских фанов друг с другом. Пятнадцать задержанных оказались швейцарцами.

Детали матча

Статистика матча 
По статистике в телевизионной трансляции. На официальном сайте УЕФА данные несколько отличаются, в других источниках отдельные показатели также несколько варьируются (в частности, по данным газеты «Спорт-Экспресс»).

Реакция

Россия

Гус Хиддинк 

Главный тренер сборной России Гус Хиддинк на послематчевой пресс-конференции, в частности, отметил:
Возможно, меня переполняют эмоции и я сейчас не совсем объективен. Не исключаю, что после просмотра видеозаписи поменяю своё мнение. Но на данный момент считаю, что Россия полностью переиграла Голландию. И тактически, и физически, и технически — во всех аспектах. Это — замечательно, поскольку я знаю, насколько высок уровень возможностей моих земляков.

Несмотря на сильные положительные эмоции Хиддинк, нашёл и три повода для критики:
Во-первых, мы зарабатывали слишком много ненужных фолов. А после них пассивно действовали при стандартах у своих ворот. Упускали соперников, и один из штрафных ударов обернулся голом в наши ворота. И наконец, мы проводили много опасных атак, но их реализация была на невысоком уровне. Мы могли снять все вопросы о победителе задолго до финального свистка.

Хиддинк отметил Андрея Аршавина:
У него очень высокий уровень. Он знает, как играть против защитников, как обострить ситуацию в штрафной площади. Андрей — умный футболист. Он позволяет соперникам бежать рядом, но отобрать у него мяч почти невозможно! Природа щедро его наградила. Кроме того, у него сильный характер. Он победитель по натуре. И мне очень приятно работать вместе с ним.

Появление на поле Ивана Саенко Хиддинк объяснил желанием «нейтрализовать сильнейшее оружие соперника, которое, на мой взгляд, располагается на левом фланге голландцев. Поэтому на правый фланг выпустили Саенко, который очень грамотно действует тактически и силен физически. И Иван сыграл отлично».

На вопрос журналиста о предматчевом заявлении Хиддинка о желании стать «предателем года» для Голландии Хиддинк ответил, что пожалел об этой своей фразе: «„Предатель“ — очень негативное слово. Да, я счастлив, что обыграл сборную Голландии. Но это не предательство».

Футболисты сборной России 
Андрей Аршавин, признанный УЕФА лучшим игроком матча, признался, что не ожидал, что у голландских игроков силы закончатся так быстро, а думал, что «оранжевые» заиграют в дополнительное время более воодушевлённо, после того как сравняли счёт в самом конце основного. Роман Павлюченко, открывший счёт в матче, отметил, что перед матчем была поставлена задача использовать свои козыри — молодость и быстроту передвижения. Роман отметил, что сборная России была на поле настоящей командой, где все бились друг за друга.

Народные гулянья 
На улицах Москвы выход сборной России в полуфинал чемпионата Европы праздновало около 700 тысяч человек, несмотря на позднее время (игра закончилась около часа ночи по московскому времени). Многие болельщики запаслись пиротехникой, и на протяжении ночи в Москве можно было наблюдать самодельные фейерверки. Единый победный гул автомобилей был слышен по всему городу, а на Триумфальной площади даже прошёл своеобразный парад байкеров. Наиболее массовые гулянья были отмечены на Манежной площади, Пушкинской площади, Воробьёвых горах. На Тверской улице было полностью перекрыто движение. Как заявил начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков, обстановка была благожелательная, конфликтов между болельщиками и милицией не происходило. ГУВД Москвы поблагодарило болельщиков за соблюдение общественного порядка в городе.

Так же массово отметили победу сборной России жители различных городов страны — Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Воронежа, Томска, Краснодара, Курска, Орла и других, а также жители Грузии, Молдавии и других стран СНГ.

Реакция в России 
Президент России Дмитрий Медведев посчитал возможным «рассмотреть вопрос о предоставлении тренеру российской футбольной сборной Гусу Хиддинку российского гражданства».

Валерий Газзаев, возглавлявший сборную России в 2002—2003 годах, отметил блестящую игру российской сборной — и по результату, и по содержанию. Газзаев заявил, что «совокупность усилий тренерского штаба и игроков даёт такой результат. Была правильно спланирована подготовка, выбрана верная тактика».

По данным компании TNS, рейтинг телетрансляции матча составил 78,2 %, что сделало её одной из самой рейтинговых в истории российского телевидения. Для сравнения, доля трансляции матча Россия — Англия осенью 2007 года составила 42 %, а показ конкурса песни «Евровидение 2008», на котором победил Дима Билан, собрал 52 %.

Нидерланды

Марко ван Бастен 

До начала послематчевой пресс-конференции наставник сборной Нидерландов Марко ван Бастен зашёл в раздевалку сборной России, чтобы поздравить её с победой и пожелать удачи на турнире.

На пресс-конференции ван Бастен отметил, что «игра у нас не заладилась с первых минут». Ван Бастен сказал, что ему сложно найти причину этого, возможно, она кроется в «излишней нервозности». Ван Бастен добавил, что его команде ещё повезло, что россияне открыли счёт только во втором тайме:
Признаюсь: учитывая сценарий матча, нам повезло, что мы пропустили только во втором тайме. При счёте 0:1 сделали все, чтобы сравнять счёт. И в конце матча нам это удалось — после гола ван Нистелроя появилась небольшая надежда. В дополнительное время стало очевидно: нам не хватает сил. Четыре футболиста сильно устали и больше не могли выкладываться на сто процентов. Вынужден признать, что россияне с точки зрения «физики» выглядели сильнее.

Ван Бастен посчитал победу сборной России безусловно заслуженной. На вопрос об отсутствии в составе Арьена Роббена наставник голландцев сообщил, что тот за день до матча получил травму.

После чемпионата Европы сборную Нидерландов возглавил Берт ван Марвейк.

Футболисты сборной Нидерландов 
Рафаэль ван дер Варт заявил после матча, что соперник заслуженно праздновал успех: «У России — великая команда. Надо отдать сопернику должное. Сегодня он был сильнее». Арьен Роббен, который не сумел принять участие в матче из-за травмы, признал, что поражение его команды было абсолютно «по делу», хотя сборная Нидерландов выложилась до конца. Роббен добавил, что россияне были сильнее физически. Робин ван Перси отметил, что Россия была лучше и имеет очень хорошие шансы на победу в чемпионате. Эдвин ван дер Сар сказал, что он готовился к серии пенальти, и второй гол россиян стал большим ударом. Ван дер Сар заявил также о завершении карьеры в сборной, однако всё же временно вернулся в национальную команду в октябре 2008 года во время отборочных матчей чемпионата мира 2010 года, проведя две игры в связи с травмами других ведущих голландских вратарей.

Реакция в Нидерландах 
Знаменитый голландский футболист и тренер Йохан Кройф отметил, что сборная России сыграла выше всяких похвал. Известный в прошлом нидерландский тренер Ханс Край, возглавлявший амстердамский «Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ, заявил в интервью NOS Radio, что «счёт отлично отражает соотношение сил. Россия была технически, тактически и физически лучше сборной Нидерландов».

Ночь после матча Нидерланды — Россия в большинстве голландских городов прошла спокойно. Болельщики из кафе и пабов разъехались и разошлись по домам. Только в городе Делфте произошли столкновения с полицией, во время которых расстроенные фанаты бросали камни в стражей порядка. Было произведено несколько арестов.

Пресса и специалисты 
Мировая пресса отмечала, что россияне победили в первую очередь благодаря своей отличной игре, а не ошибкам соперника. Французская «» писала, что сила российской сборной заставила замолчать не только нидерландскую сборную, но и всех нидерландских болельщиков на стадионе

Главный тренер сборной Испании Луис Арагонес через день после матча Россия — Нидерланды заявил, что у сборной России — сильнейшее нападение в мире. Он добавил, что в матче с голландцами россияне играли на высочайших скоростях и продемонстрировали потрясающую физическую готовность.

Голландские СМИ после матча отдали должное сборной России и Гусу Хиддинку. AD писала, что «Россия доминировала. Такие блестящие игроки, как Аршавин, создавали голевые моменты. Нидерланды проиграли, сделав множество ошибок и позволив сопернику загнать себя в угол». De Volkskrant отметила, что «команда Гуса Хиддинка доминировала на поле весь матч и одержала заслуженную победу».

Испанская Marca: «В безусловно лучшем на сегодня матче чемпионата великолепная российская команда полностью превзошла голландцев, которые после группового этапа считались главными претендентами на золото». Британская The Times отмечала силу россиян: «Невероятно энергичная и мотивированная команда Гуса Хиддинка послала голландцев в глубокий нокаут. Берегитесь, Италия и Испания: русские идут». Британская The Independent посчитала, что матч надолго останется в памяти болельщиков: «Те самые голландцы, которые на групповом этапе разгромили обоих финалистов прошедшего чемпионата мира, были полностью переиграны русскими. Сборная России провела фантастический матч, о котором будут вспоминать последующие поколения». Германская Süddeutsche Zeitung писала о стиле россиян, что «русские играли в более голландский футбол, чем сами голландцы. Копия оказалась искуснее оригинала». Германская Die Welt отметила трёх россиян: «Аршавин — настоящий ураган, мотор команды. Торбинский — один из самых скоростных игроков на нынешнем Euro. Жирков доказал, что он сильнейший левый защитник на турнире. Безусловно, эти трое — лучшие игроки встречи». Итальянская La Gazzetta dello Sport удивлялась игре голландцев: «Голландию вчера было не узнать. Ни игрового ритма, ни обороны. Сборная России же очень впечатлила своими физическими данными. К тому же подопечные Гуса Хиддинка не боялись рисковать, что незамедлительно сказалось на результате».

Культурные аспекты 
 Матчу посвящена песня «Шанс на победу» рэп-исполнителя RusKey, записанная совместно с группой «Смысловые галлюцинации».

Прочие рекорды и достижения 
 Весной 2016 года на одном из крупнейших российских спортивных порталов sports.ru был проведён опрос, какой матч считать лучшим в истории сборной России: в гостях против Франции в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года или против Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008. В голосовании приняли участие более 12,5 тыс. человек, две трети из них признали лучшим матч против Нидерландов.
 Для сборной России это был первый в истории матч в плей-офф финальных турниров чемпионатов мира и Европы. Сборная же СССР свой последний матч плей-офф крупнейших турниров провела в финале чемпионата Европы 1988 года именно против сборной Нидерландов.
 Для сборной России/СССР это была всего лишь вторая в истории победа в дополнительное время на чемпионатах мира и Европы. Первая победа была одержана сборной СССР в финальном матче чемпионата Европы 1960 года над сборной Югославии — 2:1.
 Голкипер Эдвин ван дер Сар провёл свой 16-й матч в финальных стадиях чемпионатов Европы и догнал рекордсмена по этому показателю француза Лилиана Тюрама.
 В день матча болельщики в Базеле выпили около 500 000 литров пива, не считая того, что было привезено с собой. С учётом того, что количество болельщиков в городе в день игры оценивается в 100—180 тысяч, то на одного фаната пришлось в среднем не менее 3 литров пива.
 После матча в честь Гуса Хиддинка в российском городе Болотное в Новосибирской области был назван мальчик — Гус Евгеньевич.
 После поражения от сборной России голландцы выиграли подряд 8 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2010 года, а затем и 6 матчей подряд в финальном турнире в ЮАР, уступив только в финале сборной Испании.

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о матче на официальном сайте УЕФА
 Отчёт о матче в «Спорт-Экспресс» от 23 июня 2008 года
 Текстовая трансляция матча на сайте газеты «Советский спорт»
 Послематчевое интервью Гуса Хиддинка — «Советский спорт»
 Индивидуальные показатели футболистов в матче — «Спорт-Экспресс»
 Индивидуальные показатели футболистов в матче — «Советский спорт»
 Отчёт о матче на сайте ESPN
 ван дер Варт назвал везением выход России в полуфинал Евро-2008 // Газета.Ru, 25.02.2020
 Гулянья в Москве после матча на Тверской улице (видео на YouTube)

21 июня
2008
Матчи сборной Нидерландов по футболу
Футбол в России в 2008 году
События 21 июня
Июнь 2008 года
Футбол в Нидерландах
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Базеле
Спорт в Швейцарии в 2008 году